3D (3-D, від ) може означати:
 Що-небудь, що має три виміри (див. розмірність простору)
 Тривимірний простір
 Тривимірна графіка
 Об'ємний звук («3D-звук»)
 3D-шутер
 3D-сканер
 3D-принтер

Також термін «3D» застосовується до технологій, що використовують ефект стереоскопії:
 Стереокінематограф
 Стереодисплей
 Тривимірне телебачення
 Стереоскопічний фотоапарат

компанії:
 3D Realms
 The 3DO Company

У комп'ютерній індустрії:
 3DNow! — додаткове розширення MMX для процесорів AMD
 3DMark — серія комп'ютерних бенчмарків
 Autodesk 3ds Max, раніше «3D Studio MAX» — програма для редагування тривимірної графіки

інше:
 3D/Біели — короткоперіодична комета, відкрита в 1826 році

Див. також 
 2D